Pedro Báez puede hacer referencia a:

 Pedro Báez, beisbolista dominicano o a
 Pedro Báez artista venezolano del siglo XX.